Мате Тот (; 20 июня 1998, Сомбатхей, Венгрия) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Мезёкёвешд».

Клубная карьера 

Тот — воспитанник клуба «Халадаш». 7 августа 2016 года в матче против МТК он дебютировал в чемпионате Венгрии. 22 апреля 2017 года в поединке против «Дебрецена» Мате забил свой первый гол за «Халадаш».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 MLSZ 
 HLSZ 

Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Мезёкёвешд»